Ensemble de Lancement Soyouz är en fransk/europeisk/rysk raketramp vid Centre Spatial Guyanais i Franska Guyana.

Man använder sig av en modifierad version av Sojuz-2-raketen, kallad Sojuz-ST. Första uppskjutningen gjordes den 21 oktober 2011.

Eftersom raketrampen är konstruerad ungefär 5° norr om ekvatorn kan Sojuz-ST placera större laster i geostationär omloppsbana än från någon annan av de platser man skjuter upp Sojuz-raketer från.

Uppskjutningar

Rymdfart
Rymdbaser
Byggnadsverk i Franska Guyana